Сезон 2008/09 Чешской экстралиги — 16-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Энергия Карловы Вары», обыгравший в финале плей-офф пражскую «Славию».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Энергия Карловы Вары», обыгравший в финале плей-офф пражскую «Славию». Бронзовым призёром стала команда «Спарта Прага».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Пльзень — Оцеларжи Тршинец — 3:2 (4:2, 6:1, 0:3, 3:4 ОТ, 3:0)

Витковице — Били Тигржи Либерец — 3:0 (3:1, 3:0, 3:1)

Четвертьфиналы 
Славия Прага — Витковице — 4:3 (1:5, 3:2, 1:2, 2:7, 5:3, 7:3, 2:1)

Мёллер Пардубице — Пльзень — 3:4 (1:2 Б, 3:1, 1:2, 4:3, 3:0, 1:3, 3:4 ОТ)

Литвинов — Энергия Карловы Вары — 0:4 (2:3 Б, 1:2 Б, 1:3, 2:4)

Спарта Прага — Злин — 4:1 (4:2, 4:0, 4:1, 2:4, 6:1)

Полуфиналы 
Славия Прага — Пльзень — 4:1 (0:6, 6:5, 3:1, 6:1, 6:5 Б)

Спарта Прага — Энергия Карловы Вары — 2:4 (5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 2:5, 2:1 ОТ, 1:4)

Финал 
Славия Прага — Энергия Карловы Вары — 2:4 (1:4, 5:1, 1:2 Б, 4:6, 3:2, 3:4)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Давид Грушка (Славия) — 31 шайба

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Лукаш Менсатор, Лукаш Саблик

Защитники

Ондржей Немец, Йозеф Ржезничек, Якуб Чутта, Иржи Ганзлик, Петр Мудрох, Михал Добронь, Мирослав Дубен, Роман Прошек, Франтишек Бомбиц, Камил Черны

Нападающие

Вацлав Скухравы, Петр Кумстат, Ярослав Кристек, Лукаш Пех, Мартин Затёвич, Ян Коштял, Марек Меленовски, Франтишек Складаны, Милан Прохазка, Петр Сайлер, Растислав Дей, Милан Глухи, Давид Цукер

Тренер — Йозеф Палечек

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 4-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команда, занявшая последнее место, играла с чемпионом первой лиги серию до 4-х побед за право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Млада Болеслав — Слован Усти-над-Лабем — 4:0 (3:0, 2:1 ОТ, 3:1, 2:0)

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2008/09
 Статистика плей-офф 2008/09

Чешская экстралига
2008 год в хоккее
2009 год в хоккее